Ранчо Сан Елијас има више значења:

 Ранчо Сан Елијас (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Елијас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику